Веддиге — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Веддиге, Карстен — немецкий палеонтолог.

Топоним 
 Веддиге — город в шведском лене Халланд.

См. также 
 Веддиген
 Веддинг